Евге́ний Аза́ров:
 Азаров, Евгений Александрович (1914—1957) — Герой Советского Союза.
 Азаров, Евгений Григорьевич (род. 1933) — советский и казахстанский энергетик и строитель, государственный и общественный деятель.